YJA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Jasper (Alberta) (Canada)